Торлейф Торкильдсен (; ) — норвежский гимнаст и теннисист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме по гимнастике в командном первенстве по шведской системе.

Биография 
Занимался профессионально гимнастикой и теннисом. В составе сборной Норвегии на Олимпиаде 1912 года в первенстве по шведской системе стал бронзовым призёром. В составе мужской команды Норвегии в 1929 году участвовал в отборочном турнире к Кубку Дэвиса в матче против сборной Венгрии. Венгрия выиграла 4:1, и единственное очко команда Норвегии набрала именно за счёт победы Торлейфа над Имре Такатцем. До этого он также одержал единственную победу в Северном Кубке 1927 года в матче против шведа Курта Эстберга. В том же году в августе Торкильдсен выиграл международный турнир в Осло, победив Эстберга в финале. Пятикратный чемпион Норвегии с 1926 по 1930 годы

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Databaseolympics.com 
 Профиль на сайте Tennis Archives 
 

Гимнасты Норвегии
Теннисисты Норвегии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1912 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года